Соломония (; II век до н. э.) — мать семи сынов, пострадавших за веру при царе Антиоха Епифана, государство Селевкидов, ныне Сирия.
 Соломония, Этери Бегларовна (род. 1931) — ткачиха Тбилисской шёлкоткацкой фабрики, Герой Социалистического Труда (1960).

См. также 
 Сабурова, Соломония Юрьевна (ок. 1490—1542) — первая жена Василия III, великого князя Московского.

Примечания